Německé jméno nebo příjmení Schumacher může označovat:

 Emil Schumacher – německý malíř
 Ernst Friedrich Schumacher (1911–1977) – britský ekonom německého původu
 Gottlieb Schumacher (1857–1925) – německo-americký architekt a archeolog
 Guido Schumacher (* 1965) – německý judista
 Hans-Otto Schumacher (* 1950) – západoněmecký vodní slalomář
 Harald Schumacher (* 1954) – německý reprezentační fotbalový brankář známý jako Toni Schumacher
 Heinrich Christian Friedrich Schumacher (1757–1830) – dánský chirurg, botanik a profesor anatomie
 Heinrich Christian Schumacher (1780–1850) – německý astronom a geodet
 Joel Schumacher (1939–2020) – americký režisér
 Kurt Schumacher (1895–1952) – německý politik SPD
 Mick Schumacher (* 1999) – německý automobilový závodník
 Michael Schumacher (* 1969) – německý automobilový závodník, bratr Ralfa
 Stefan Schumacher – německý cyklista 
 Ralf Schumacher (* 1975) – německý automobilový závodník, bratr Michaela
jiný význam
 Schumacher (kráter) – měsíční kráter
 Schumacherova kritéria – viz Roztroušená skleróza